Теорема Пика, или теорема Шварца — Пика — инвариантная формулировка и обобщение леммы Шварца.

Формулировка
Пусть  — регулярная аналитическая функция из единичного круга в единичный круг
 
Тогда для любых точек  и  круга  расстояние в конформно-евклидовой модели плоскости Лобачевского между их образами не превосходит расстояния между ними:
 .

Более того, равенство достигается только в том случае, когда  есть дробно-линейная функция, отображающая круг  на себя.

Замечания
Поскольку 
 
условие
 
эквивалентно следующему неравенству:
 
Если  и  бесконечно близки, оно превращается в

Литература 
 Рick G. Mathematische Annalen. — 1916. — Bd 77. — S. 1—6.
 Голузин Г. М. Геометрическая теория функций комплексного переменного. — 2 изд. — М., 1966.

Комплексный анализ
Пика